Adobe Illustrator — векторный графический редактор, разработанный и распространяемый компанией Adobe Systems.

История 
Разработка первой версии программы под кодовым именем "Picasso" была начата в 1985 году. 
В январе 1987 года состоялся релиз первой версии векторного редактора Adobe Illustrator, написанного под Classic Mac OS для Apple Macintosh.

С переходом компании Adobe в 2011 году на систему подписок Creative Cloud был выпущен Illustrator CC.

В 2018 году компьютерный журнал PC Magazine назвал Adobe Illustrator лучшей программой для редактирования векторной графики.

Применения 
Adobe Illustrator был задуман как редактор векторной графики, однако дизайнеры используют его в разных целях: в рекламе, поздравительных открытках, плакатах, книгах, графических романах, раскадровках, журналах, газетах и других. Программа обладает широким набором инструментов для рисования и макетирования с возможностями управления цветом и текстом.

Мобильные версии 
 В октябре 2020 Adobe Inc. представила версию Adobe Illustrator для операционной системы iPadOS. Приложение имеет схожий набор функций с Adobe Illustrator для Mac и Windows, однако пользовательский интерфейс оптимизирован для работы с жестами и Apple Pencil.

  — бесплатный редактор для мобильных телефонов, планшетов и Chromebook

Список выпусков

См. также 
 Adobe Illustrator Artwork

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница на русском

Векторные графические редакторы
Illustrator
Программное обеспечение для macOS
Появились в 1988 году в США